Moviment de Juny Unit (del seu nom en turc  Birleşik Haziran Hareketi), coalició política de Turquia
 Biblioteca Hector Hodler, biblioteca de l'Associació Universal d'Esperanto amb seu a Rotterdam, als Països Baixos